Bieg masowy mężczyzn na Mistrzostwach świata w biathlonie 2017 w Hochfilzen odbył się 19 lutego. Była to ostatnia konkurencja podczas tych mistrzostw, w której zwyciężył Simon Schempp. Polacy nie zakwalifikowali się do biegu ze startu wspólnego.

Wyniki

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2017